Bossy steht für:

 eine Ortschaft im Kanton Genf, Schweiz, zur Gemeinde Collex-Bossy gehörend; siehe Bossy GE
 einen Ort in der Gemeinde Frangy im Département Haute-Savoie in Frankreich

 in der amerikanischen Jugendsprache ein dominantes Mädchen oder eine dominante Frau

Bossy ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys Bossy (1844–1913), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 George Bossy (1927–2012), kanadischer Kanute
 John Bossy (1933–2015), britischer Historiker
 Marcos Bossy (1920–1987), Schweizer Basketballspieler
 Mike Bossy (1957–2022), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
Bosi
Bossi
Bossey